|}

Die Bahnstrecke Nysa–Brzeg (Neisse–Brieg) ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke in der polnischen Woiwodschaft Opole.

Verlauf und Zustand 

Die Strecke beginnt im Bahnhof Nysa (Neisse) an der Bahnstrecke Katowice–Legnica, der auch Endpunkt der Bahnstrecke Opole–Nysa ist, und verläuft nordwärts über die heutigen Haltepunkte Grodków Śląski (Grottkau; km 26,677), wo die Bahnstrecke Grodków Śląski–Głęboka Śląska begann, und Lipowa Śląska (Deutsch Leippe; km 32,594), wo die Bahnstrecke Szydłów–Lipowa Śląska endete, zum Bahnhof Brzeg (Brieg; km 47,040) an der Bahnstrecke Bytom–Wrocław, der auch Beginn der Bahnstrecke Brzeg–Łagiewniki Dzierżoniowskie war.

Die Strecke ist durchgehend eingleisig und nicht elektrifiziert. Kreuzungsbahnhöfe bestehen nicht mehr.

Für lokomotivbespannte Personen- und Güterzüge beträgt die Höchstgeschwindigkeit zwischen Nysa und dem Kilometer 22,000 fünfzig, auf dem Rest der Strecke bis Brzeg vierzig Kilometer pro Stunde. Triebwagen dürfen bis zum Kilometer 21,500 mit siebzig, dann bis zum Kilometer 41,500 mit sechzig, danach wieder mit siebzig Kilometern pro Stunde verkehren.

Geschichte 

Der Abschnitt von Brieg nach Bösdorf wurde am 25. Juli 1847, der Abschnitt von Bösdorf nach Neisse am 26. November 1848 als Privateisenbahn eröffnet. Bis 1945 lag sie auf deutschem Staatsgebiet, dann wurde das Gebiet von der Roten Armee besetzt und Polen zugeschlagen, womit die Strecke zu den Polnischen Staatseisenbahnen gelangte.

Am 3. April 2000 wurde der Personenverkehr eingestellt, am 7. Februar 2005 wiederaufgenommen, am 10. Dezember 2006 wiedereingestellt und am 14. Dezember 2008 wiederaufgenommen. Es verkehren montags bis freitags fünf Zugpaare am Tag, samstags, sonntags und feiertags drei.

Eine Sanierung mit Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf hundertzwanzig Kilometer pro Stunde, Bahnübergangs- und Brückenerneuerung, Oberbausanierung und Erneuerung der Signaltechnik ist bis 2020 geplant.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F5, G5

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole